

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Sosnowo – osiedle Władysławowa
 Sosnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Sosnowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Sosnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Sosnowo – część wsi  Lipowo w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny
 Sosnowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin 
 Sosnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie 
 Sosnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko

Miejscowość w Rosji 
 Sosnowo – (ros. Сосно́во; fin. Rautu) – wieś na Przesmyku Karelskim, od 1944 roku w granicach Rosji.

Miejscowości na Litwie 
 Sosnowo – miasteczko w okręgu mariampolskim w rejonie Mariampol

Zobacz też 
 Sosnówka
 Sosnów
 Sosnówek
 Sosnówko
 Sosnowa